Petersberg névvel a következő települések léteznek:
Petersberg (Hessen) – település Hessenben
Petersberg (Pfalz) – település Rajna-vidék-Palzban
Petersberg (Saale-Holzland-Kreis) – település Türingiában
Petersberg (Saalekreis) – település Szász-Anhaltban